

Toponymes

Carvalhal, une des paroisses civiles de la municipalité de Abrantes, située dans le district de Santarém ;
Carvalhal, une des paroisses civiles de la municipalité de Barcelos, située dans le district de Braga ;
Carvalhal, une des paroisses civiles de la municipalité de Bombarral, située dans le district de Leiria ;
Carvalhal, une des paroisses civiles de la municipalité de Grândola, située dans le district de Setúbal ;
Carvalhal, une des paroisses civiles de la municipalité de Mêda, située dans le district de Guarda ;
Carvalhal, une des paroisses civiles de la municipalité de Sertã, située dans le district de Castelo Branco ;
Carvalhal Benfeito, une des paroisses civiles de la municipalité de Caldas da Rainha, située dans le district de Leiria.

Homonymie de toponyme